Georget ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Georget (* 1962), französische Dokumentarfilm-Regisseurin und Journalistin
 Émile Georget (1881–1960), französischer Radrennfahrer
 Étienne-Jean Georget (1795–1828), französischer Psychiater
 Léon Georget (1879–1949), französischer Radrennfahrer
 Philippe Georget (* 1963), französischer Kriminalschriftsteller und Journalist
 Pierre Georget (1917–1964), französischer Radrennfahrer